Ковы́ль незаме́тный, или Ковыль ди́вный () — многолетнее травянистое растение; вид рода  семейства . Включён в Красную книгу Украины.

Ареал и среда обитания 
Узкоареальный эндемик бассейна Среднего Дона и Северского Донца. Относится к очень немногочисленной группе «парадоксальных» ковылей, распространённых преимущественно в странах Восточного Средиземноморья.

Произрастает в бедных разнотравно-типчаково-ковыльных и петрофитных степях, по склонам меловых обнажений.

Описание 
Многолетнее растение. Плотнодерновинное. Высота стебля от 18 до 22 см, дважды коленчато-согнут, внизу по бороздкам опушённая и спиралеобразно закрученная, в верхней части покрыта густыми волосками длиной до 2 мм, с узкими шероховатыми и вдоль сложенными листьями.

Листовые влагалища в основании побегов соломенно-жёлтые. Нижние цветковые чешуи, заключающие зерновки, голые, лишь у основания с коронкой волосков и с 2 узкими полосками волосков, доходящих до её края. Ость 18—22 см длиной.

Размножение только семенное. Формирует зрелые зерновки лишь в благоприятные для цветения годы.

Охрана 
Включен в Красную книгу Украины, а также в Красную книгу Волгоградской области России и Донецкой области Украины.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Волгоградской Области

незаметный
Флора Европы